Filip Španělský je jméno několika španělských králů:

 Filip II. Španělský – král španělský (1556–1598)
 Filip III. Španělský – král španělský (1598–1621)
 Filip IV. Španělský – král španělský (1621–1665)
 Filip V. Španělský – král španělský (1701–1746)
 Filip VI. Španělský – král španělský (2014-)

Rozcestníky - panovník